Il doppio femminile  del torneo di tennis Wellington Classic 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Jo-Anne Faull e Julie Richardson che hanno battuto in finale Belinda Borneo e Clare Wood 2-6, 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Jo-Anne Faull /  Julie Richardson (campionesse)
Assente

 Cammy MacGregor /  Shaun Stafford (primo turno)
 Claudia Porwik /  Wiltrud Probst (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Wellington Classic 1991